La 16 édition de l'Universiade d'été s'est déroulée à Sheffield, en Grande-Bretagne.

Disciplines

Tableau des médailles